Мерангулян:
 Мерангулян, Арам Арутюнович (1902—1967) — армянский советский композитор, дирижёр, поэт, педагог. Народный артист Армянской ССР (1959).
 Мерангулян, Врамшапух Амазаспович — советский футбольный тренер и футбольный судья.

Примечания